Ура:

 Ура! — междометие, выражающее радость, восторг или боевой клич.
 «Ура!» — альбом Сергея Бабкина.
 Ура — первая буква алфавита гурмукхи.

Водные объекты 
 Ура — река в Республике Татарстан, приток Ашита.
 Ура — приток Лены.
 Ура — приток Юлы, притока Пинеги.
 Ура — река на Кольском полуострове.
 Ура — губа на Кольском полуострове.
 Ура — река в Бутане, протекает через гевог Ура.
 У́ра — второе название реки Уулу в Эстонии.

Населённые пункты 
  — город в Бутане, является административным центром одноимённого гевога.
 Ура — гевог в Бутане.
 Ура — село в Татарстане.
 Ура — деревня в Ярославской области.
 Ура — деревня в Эстонии, в волости Ляэнеранна уезда Пярнумаа.
 Ура — нежилая деревня на реке Ура (приток Юлы).

Прочее 
 Ура — буддийский монастырь в Бутане.

См. также 
 УРА (футбольный клуб)